Branko Kubala – calciatore cecoslovacco naturalizzato spagnolo
 Filip Kubala – calciatore ceco
 László Kubala – calciatore e allenatore di calcio ungherese di origine slovacca
 Michal Kubala – calciatore slovacco